„Куба Либре“ (, в превод на български език – „Свободна Куба“) е коктейл, съдържащ бял ром (при липса може и червен), Кока-Кола и лимонов сок или парчета лайм, един от най-популярните коктейли в света.

Приготвен е за първи път в Хавана през 1900 година, когато американските войници смесват кубински ром и Кока-Кола и с този коктейл вдигат наздравици произнасяйки тост „За свободна Куба“ (в превод – „Viva Cuba libre“).

Коктейла Куба Либре произхожда от Хавана, Куба, в началото на 20 век (1900 г.), когато за първи път е внесена напитката „Кока-Кола“ в страната от американските кавалеристи. Капитан от американската войска влязъл в кубински бар и си поръчал светъл ром, смесен с новата и популярна Кока-Кола върху лед с изстискан лайм отгоре. След като му било сервирано, Капитана изпил питието с такава наслада, че събудил любопитството в наоколо седящите войници. Започнали да поръчват и те и след няколко изпити коктейла един от войниците вдигнал тост Por Cuba Libre! („За свободата на Куба“) като израз на радостта си от получената свобода. По този начин коктейла получил името „Куба Либре“, което също бил и бойния вик на войската по време на войната.

Рецепта 
 1/3 ром (светъл),
 2/3 Кока-Кола,
 парчета лайм или лимонов сок (на вкус)

Налива се ром и кола във висока чаша с лед. Добавя се лимонов сок. Оформя се с коктейлни вишни и лимони.

Коктейли
Кубинска кухня
Култура в Хавана